Cantonul Étampes este un canton din arondismentul Étampes, departamentul Essonne, regiunea Île-de-France, Franța.

Comune 

|-
| Boissy-le-Sec || align="right" | 675  || align="right" | 91870 || align="right" | 91 1 08 081
|-
| Boutervilliers || align="right" | 379  || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 08 098
|-
| Bouville || align="right" | 626  || align="right" | 91880 || align="right" | 91 1 08 100
|-
| Brières-les-Scellés || align="right" |   || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 08 109
|-
| Chalo-Saint-Mars || align="right" |   || align="right" | 91780 || align="right" | 91 1 08 130
|-
| Étampes || align="right" |   || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 08 223
|-
| Morigny-Champigny || align="right" |   || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 08 433
|-
| Ormoy-la-Rivière || align="right" | 943  || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 08 469
|-
| Puiselet-le-Marais || align="right" | 276  || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 08 508
|-
| Saint-Hilaire || align="right" | 393  || align="right" | 91780 || align="right" | 91 1 08 556
|-
| Valpuiseaux || align="right" | 620  || align="right" | 91720 || align="right" | 91 1 08 629
|}
 
 

Cantoane în Essonne